Astaroth est à l'origine le nom d'un démon mais peut désigner d'autres choses ayant plus ou moins un rapport avec cet aspect démoniaque :
Astaroth, un personnage de jeu vidéo de la série Soul.
Astaroth, un boss de jeu vidéo de The Nomad Soul.
Astaroth, un boss de jeu vidéo de Shadow Hearts: Covenant.
Astaroth, un personnge du jeu vidéo Final Fantasy IX.
Astaroth, un personnage du manga Angel Sanctuary.
Astaroth, un magicien du dessin animé L'Apprentie sorcière.
Astaroth est mentionné dans le manga Satan 666.